25. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 25. Armee (Wehrmacht)
 25. Armee (Rote Armee)
 25. Armee (Japanisches Kaiserreich)